Das Counter-Strike: Global Offensive-Event des DreamHack Winter 2014 war das vierte mit 250.000 US-Dollar dotierte Major-Turnier seiner Disziplin. Es fand vom 27. bis zum 29. November 2014 statt. Gewinner des Turniers war das französische Team LDLC.

Teilnehmer 
Wie üblich bei Major-Turnieren sollten die acht Viertelfinalisten des vorherigen Majors (ESL One Cologne 2014) als gesetzte Teilnehmer gelten. Infolge der VAC-Bans der Spieler Hovik „KQLY“ Tovmassian und Gordon „Sf“ Giry wurden die betroffenen Teams Titan eSports und Epsilon eSports wieder ausgeladen. Es wurde kurzfristig ein Offline ausgetragenes Last Call Qualifier veranstaltet bei dem sich die Copenhagen Wolves und Flipsid3 Tactics durchsetzen konnten.

  Ninjas in Pyjamas (Gewinner der ESL One Cologne 2014)
  fnatic (Finalist der ESL One Cologne 2014)
  Flipsid3 Tactics (Last Call Qualifier)
  Team Dignitas (Halbfinalist der ESL One Cologne 2014)
  Copenhagen Wolves (Last Call Qualifier)
  myXMG (Qualifier #2)
  Team LDLC (Qualifier #1)
  Cloud 9 (Viertelfinalist der ESL One Cologne 2014)
  iBUYPOWER (Amerikanischer Qualifier)
  Planetkey Dynamics (Qualifier #1)
  PENTA Sports (Qualifier #1)
  Virtus.pro (Viertelfinalist der ESL One Cologne 2014)
  ESC Gaming (Qualifier #1)
  Natus Vincere (Viertelfinalist der ESL One Cologne 2014)
  HellRaisers (Qualifier #2)
  Bravado Gaming (Invite)

Line-ups der Teams 

In der folgenden Tabelle sind die Line-ups dargestellt, mit welchen die Teams antraten.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Preisgeldverteilung

Weblinks 
 Übersichtsseite des Turniers von 99damage
 Preisgeldverteilung des Turniers auf esportsearnings.com

E-Sport-Veranstaltung 2014
DreamHack
Sportveranstaltung in Jönköping